Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1941, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1941.

1941
Indianapolis
Desporto nos Estados Unidos em 1941